John McPhee (1878-1952) – politico australiano
 John McPhee (1931) – scrittore statunitense
 John McPhee (1937) – calciatore scozzese
 John McPhee (1994) – motociclista britannico